

Patronyme 

 Freddy Adu, un footballeur américain ;
 Sade Adu (1959-), une chanteuse nigério-britannique.

Code 
ADU est un code qui peut désigner :
 ADU, .

Sigle 
ADU est un sigle qui désigne notamment :
 L'Université digitale américaine.
 L'African Development University

Cinéma 
Adú est un film espagnol réalisé par Salvador Calvo sorti en 2020

Code